Les Mées kan syfta på:
 Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence
 Les Mées, Sarthe